Натуральне число 106
 106 рік до нашої ери
 106 рік нашої ери